Bessonneau est un patronyme français, que l'on retrouve principalement dans la région angevine. Il est notamment porté par :
 Pierre Bessonneau, originaire de l'Anjou, écuyer d'écurie du dauphin Charles (futur roi de France sous le nom de Charles VII) ;
 Julien Bessonneau, (1842-1916), industriel angevin et ancien maire de Saint-Clément-de-la-Place ;
 Julien Bessonneau, (1880-1960), industriel et député de Maine-et-Loire, fils du précédent.

L'industriel Julien Bessonneau père a donné son nom aux :
 Établissements Bessonneau, Société anonyme des Filatures, Corderies et Tissages d'Angers
 tentes Bessonneau, utilisées comme hangar en toile au début de l'aviation et pendant la Première Guerre mondiale ;
 maisons type Bessonneau, maisons en bois préfabriquées construite pendant l'Entre-deux-guerres.
 Hôtel Bessonneau, un hôtel particulier à Angers.

Homonymie de patronyme
Patronyme français